Пётр Алексеевич Булгаков (1808, Оренбургская губерния — , Тамбов) — тамбовский и калужский губернатор, статс-секретарь, генерал-провиантмейстер, тайный советник. Внук генерала С. А. Булгакова.

Биография 
В 1824 году окончил казанскую гимназию, в 1828 — Казанский университет. Служил в Почтовом департаменте младшим помощником бухгалтера, затем — в канцелярии Государственного контроля, с 4 февраля 1838 г. — управляющий Особой экспедицией Государственного контроля. Одновременно преподавал теорию государственной отчётности в Петербургском коммерческом училище.

24 февраля 1839 г. произведён в коллежские советники, с марта 1839 г. — помощник статс-секретаря Государственного Совета. С 6 мая 1840 г. — управляющий Комитета об устройстве Закавказского края. За работу в этой должности в 1841 г. удостоен высочайшего благоволения, получил 2500 рублей серебром и чин статского советника.

В 1842—1843 гг. — чиновник для особых поручений при военном министре; в феврале 1842 г. участвовал в ревизии канцелярии Совета главного Тифлисского городового управления и губернского комитета о земских повинностях. В октябре 1842 г. — старший чиновник временного отделения императорской канцелярии по управлению делами Закавказского комитета.

С 1843 г. возглавлял Тамбовскую губернию. По словам Б. Н. Чичерина, запомнился в Тамбове как «человек сильного ума»; краеведы пишут о нём как о «грозе чиновников и биче всех местных проходимцев». В 1847 г. избран членом Лебедянского общества сельского хозяйства. В 1854 г. переведён на аналогичную должность в Калужскую губернию. Согласно воспоминаниям одного из калужских чиновников,

 

После смены монарха (1856) перешёл на службу в военное министерство в качестве главы Провиантского департамента (генерал-провиантмейстера). Тогда же стал тайным советником.

В начале 1859 г. был приглашён в состав редакционной комиссии для составления общего положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Председательствовал в административном отделении комиссии; в период болезни Я. И. Ростовцева исполнял его обязанности председателя. Проводил поверочные работы по определению высших и низших размеров надела в Оренбургской губернии. В мае 1860 года по приказу Александра II был отстранён от работы в комиссии и «с поручением по провиантской части» отослан в западные губернии. Отстранение от комиссии последовало в ответ на неуважительное замечание, которое П. Булгаков высказал по отношению к некоторым лицам, «трудившимся по крестьянскому делу».

После выхода в отставку жил в Тамбове. В 1870—1880 гг. — почётный мировой судья. Умер в звании статс-секретаря. В браке с Клавдией Ростиславовной Кайсаровой (дочерью судогодского предводителя дворянства) имел детей: Любовь (1844), Вячеслав (1845), Николай (1846), Елена (1847), Мария (1849), Ольга (1850), Виктор (1850).

Сочинения 
В 11-м томе «Приложений к трудам редакционных комиссий для составления положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» (СПб., 1860) напечатаны его отдельные мнения:
 «По вопросу об отпуске крестьянам топлива»
 «Об обеспечении поступления повинностей»
 «Об отчуждении земель, намеленных крестьянами, лицам, принадлежащим к сословию потомственного дворянства» (вместе с Ю. Ф. Самариным, князем В. А. Черкасским и другими)
 «О барщине и размере повинностей»
 «Об отводе и обмене земель»
 «О службе крестьян, обеспеченных помещиками» и «О родах повинностей».

Ему приписывается статья «Предположения о выкупе крестьянской земли в Самарской губернии» (Сельское благоустройство. — 1859. — № 1), автор которой убеждал дворянство отрешиться от мелочных расчетов и полагал необходимым предоставить крестьянам то количество земли, которым они владели.

Награды 
 орден святого Станислава 2 степени, 1 степени (1847);
 орден Святой Анны 3-й, 2-й, 1-й степени (1850)
 орден Святого Владимира 4 степени (1850), 2 степени;
 орден Белого орла
 медаль за 20 лет беспорочной службы (декабрь 1850)

Примечания

Литература 
 
 
 Калужский край: Документы и материалы. — Калуга, 1976. — Кн. 1.
 Иванов В. А. Булгаков Петр Алексеевич // Калужская энциклопедия: Сб. материалов. — Калуга, 1994. — Вып. 1.
 Щербачев Г. Д. Из воспоминаний // Русский архив. — 1891.

Ссылки 
 
 

Выпускники Первой Казанской гимназии
Выпускники Казанского университета
Тамбовские губернаторы
Калужские губернаторы
Тайные советники